Mathilde Brundage ( – ) foi uma atriz norte-americana da era do cinema mudo. Ele apareceu em 87 filmes entre 1914 e 1928.

Ela nasceu em Louisville, Kentucky, Estados Unidos. Faleceu em Long Beach Califórnia, Estados Unidos.

Filmografia selecionada 
Emmy of Stork's Nest (1915)
The Beloved Vagabond (1915)
Wife Number Two (1917)
Reputation (1917)
Raffles, the Amateur Cracksman (1917)
Wives of Men (1918)
The Career of Katherine Bush (1919)
The Man Who Lost Himself (1920)
The Primitive Lover (1922)
Strangers of the Night (1923)
The Midnight Message (1926)
That's My Daddy (1928)

Ligações externas 
 

Naturais de Louisville
Atores dos Estados Unidos
Atrizes de cinema mudo